De achttiende etappe van de Ronde van Italië 2014 werd op 29 mei verreden. Het peloton begon in Belluno aan een bergrit van 171 kilometer die in Rifugio Panarotta (Valsugana) eindigde.

Uitslag

Klassementen 

Etappe 18
Sport in Trentino-Zuid-Tirol
Trente (provincie)